Man of the House ist der Originaltitel folgender Filme:

 (K)ein Vater gesucht, US-amerikanischer Film von James Orr (1995)
 Der Herr des Hauses, US-amerikanischer Film von Stephen Herek (2005)